37-й кóрпус — наименование корпуса в вооружённых силах различных государств.

Армейские корпуса

Стрелковые корпуса
 37-й стрелковый корпус
 37-й гвардейский стрелковый корпус